Теле́тль (авар. Тӏелекь) — село в Шамильском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Телетлинский“».

Географическое положение 
Расположено в 16 км к востоку от районного центра села Хебда, на правом берегу реки Телетльтляр.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Шамильского района